120. længdegrad kan henvise til:

 120. vestlige længdekreds
 120. østlige længdekreds